Митта́ — фамилия. Известные носители:
 Митта, Александр Наумович (наст. фамилия Рабинович, род. 1933) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Митта, Василий Егорович (1908—1957) — чувашский поэт, переводчик.
 Митта, Евгений Александрович (род. 1963) — российский художник, актёр; сын А. Н. Митты.
 Митта, Иван Егорович (1915—1942) — чувашский советский писатель, поэт и переводчик; брат В. Е. Митты.

См. также 
 Митта-Митта
 Мита